Mooreland steht für: 

 Mooreland (Indiana), Ort im Henry County, Indiana
 Mooreland (Oklahoma), Ort im Woodward County, Oklahoma
 Mooreland (Virginia), Ort im Henrico County, Virginia

Siehe auch:

 Moorland